Die 3. nationale Deutsche Tischtennis-Meisterschaft – damals Bundeswettspiele genannt –  fand am 14. und 15. Januar 1933 in Hamburg statt. Spiellokal war der Saal des Zoo-Restaurants. 

Den Titel holten Paul Benthien im Einzel bei den Herren und Astrid Krebsbach bei den Damen. Doppel- und Mixedwettbewerbe wurden nicht ausgetragen, dafür allerdings Meisterschaften für Herren- und Damen-Bezirksmannschaften ("Gaumeisterschaft").

Herreneinzel

Dameneinzel

Mannschaftswettbewerbe Gaumeisterschaften 
Hier kämpften Bezirks-Mannschaften um die nationale deutsche Meisterschaft.

Bezirks-Herrenmannschaften 
Fünf Dreier-Mannschaften kämpften Jeder-gegen-Jeden, es wurden nur Einzel gespielt.
 1. Norddeutschland   4 Siege    Kurt Entholt, Erich Deisler, Paul Benthien
 2. Sachsen           3 Siege    Falik, Nikita Madjaroglou, Bauer, Ratner
 3. Berlin            2 Siege    Rudolf Schwager, Steiner, Herbert Caro, Heinz Nickelsburg, S.Syrkin
 4. Süddeutschland    1 Sieg     Wöbke, Konrad Schardt, Ludwig Ploch, Biener, Albert Schimmel
 5. Magdeburg         0 Siege    Wepps, Ernst Haubold, Lohmann

Bezirks-Damenmannschaften 
Vier Mannschaften kämpften Jeder-gegen-Jeden. Eine Mannschaft bestand aus zwei Spielerinnen. Nach dem zweiten Einzel wurde ein Doppel ausgetragen.
 1. Berlin            3 Siege    Astrid Krebsbach, Annemarie Schulz, Anita Felguth
 2. Sachsen           2 Siege    Annemarie Hähnsch, Bauer
 3. Norddeutschland   1 Sieg     Haug, Gerda Münster, Karin Lindberg
 4. Magdeburg         0 Siege    Rau, Büldge

Anmerkungen 
In den damaligen Berichten wurden meist keine Vornamen genannt, dafür aber oft die Herkunft. Zudem legte man bei Frauen Wert auf die Angabe des Familienstandes. So unterschied man streng Frl. Mustermann von Frau Mustermann. Daher fehlen in den obigen Aufstellungen oft die Vornamen, sie sind heute auch insbesondere bei unbekannteren Aktiven kaum noch zu ermitteln.

Literatur 
 Vorschau: Auftakt 1933: nationale deutsche Meisterschaften in Hamburg, Zeitschrift Tisch-Tennis, 1933/1 Seite 2
 Bericht in Zeitschrift Tisch-Tennis, 1933/2 Seite 9–11
 Nachbetrachtungen mit allen Ergebnissen in Zeitschrift Tisch-Tennis, 1933/3 Seite 18–20

Einzelnachweise 

1933
Tischtennisveranstaltung 1933
Sportveranstaltung in Hamburg